Die Liste der Mannschaftskader der schweizerischen 1. Bundesliga im Schach 1999 enthält alle Spieler, die in der Schweizer Schachbundesliga 1999 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Der SK Bern und der SK Aarau kamen mit je 12 eingesetzten Spielern aus, Basel BVB ließ 22 Spieler mindestens einen Wettkampf bestreiten. Insgesamt kamen 118 Spieler zum Einsatz, von denen 16 an allen Wettkämpfen teilnahmen.

Eingesetzt wurden Spieler aus 6 Nationen; neben Schweizern waren drei Deutsche und je ein Vertreter aus Jugoslawien, Bosnien und Herzegowina, den Vereinigten Staaten und Frankreich am Start.

Das beste Einzelergebnis erzielten Charles Partos und Ivan Nemet (beide SV Birsfelden/Beider Basel) mit 6 Punkten aus 7 Partien, einen halben Punkt weniger erzielten Meinrad Schauwecker (ASK Winterthur) und Daniel Summermatter (SK Bern). Mit Christof Herbrechtsmeier (Basel BVB), Raphael Gilles, Bernard Deschenaux (beide Fribourg-Neuveville), Roman Kälin (SK Aarau), Christian Maier (SV Birsfelden/Beider Basel), Vadim Milov, Jörg Grünenwald (beide ASK Winterthur), Daniel Portmann und Armin Hartmann (beide Luzern Musegg) erreichten 9 Spieler 100 %, wobei Herbrechtsmeier 5 Partien spielte, Gilles und Kälin je 3, die übrigen genannten Spieler je eine. Beim SK Aarau spielten mit Martin Christoffel (1922–2001) sowohl der älteste Spieler als auch mit Felix Hindermann (* 1983) der jüngste Spieler der Saison.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Januar 1999); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Januar 1999), bei Spielern ohne Elozahl ist die Wertung aus der Führungsliste 5/1998 (veröffentlicht im November 1998) eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Januar 1999; BIH = Bosnien und Herzegowina, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, SUI = Schweiz, USA = Vereinigte Staaten, YUG = Jugoslawien
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Schachverein Birsfelden/Beider Basel

SV Wollishofen

Basel BVB

SK Aarau

SK Bern

Luzern Musegg

ASK Winterthur

Fribourg-Neuveville

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Da die 1. Schweizer Bundesliga erst seit der Saison 2006/07 elo-gewertet wird, haben die Angaben über die Elo-Performances rein informativen Charakter.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Ergebnisse beim Schweizerischen Schachbund

Wikipedia:Liste
Schachbundesliga (Schweiz)